Ковиль — слово, имеющее в разных языках несколько значений.

 Ковиль — коммуна во Франции.
 Ковиль — деревня в Сербии на левом берегу Дуная.
 Ковиль — православный монастырь в Сербии под Белградом.
 Ковиль () — тамильский храм.

Паронимы:
 Ковель — город на Украине.

См. также 
 Ковыль
 Ковыльный